Вуэльта Испании 2011 — 66-я супервеломногодневка по дорогам Испании. Она стартовала 20 августа командной разделкой в Бенидорме, а финишировала 11 сентября спринтерским этапом до Мадрида. 

Победу в общем зачёте сенсационно одержал Хуан Хосе Кобо, также первенствовавший в комбинированной классификации. Его команда «Geox-TMC», даже не имевшая лицензии ProTour, сумела не только привести своего гонщика к итоговой победе, но и выиграла командный зачёт. Вторым ещё более неожиданно стал никогда не показывавший ничего вразумительного в горах Крис Фрум, уступивший испанцу мизерные 13 секунд (третье наименьшее отставание в истории Вуэльты). Его капитан Брэдли Уиггинс сумел восстановиться после перелома ключицы на Тур де Франс и стал третьим. Из-за множества горных этапов за победу в спринтерском зачёте боролись горняки, на последнем этапе на вершину зачёта поднялся Бауке Моллема, четвёртый в общей классификации. Давид Монкутье, выиграв одни из горных этапов, в четвёртый раз подряд выиграл горный зачёт. Больше всех этапов выиграл молодой спринтер Петер Саган — три, включая последний. 18 июля 2019, после дисквалификации Хуана Хосе Кобо, победа на Вуэльте 2011 перешла Крису Фруму

Участники 

В гонке стартовали по 9 гонщиков из 22 команд. Кроме 18 команд ProTour в конце мая приглашения также получили «Geox-TMC», «Skil-Shimano», «Cofidis» и «Andalucia Caja Granada».

Маршрут 
Гонщиков ожидал горный Гранд Тур, включая 6 финишей в подъёмы высшей категории во главе с убийственной Англиру накануне второго дня отдыха. Перед первым днём отдыха прошла единственная 47-километровая индивидуальная разделка.

Обзор гонки 
На 1-м этапе победу одержала команда «Leopard Trek». Её гонщики не ожидали успеха, и не обсуждали, кому выходить первым для красной майки; в неё облачился Якоб Фуглсанг. Второй финишировала команда действующего триумфатора Вуэльты Винченцо Нибали «Liquigas-Cannondale». Из фаворитов больше других потеряли Денис Меньшов и Брэдли Уиггинс, чья команда «потеряла» пятого гонщика. На групповой финиш 2-го этапа оказал влияние довольно крутой подъём в первой половине последнего километра, где отсеялись штатные спринтеры. Победу одержал Кристофер Саттон, а Фуглсанг отдал майку лидера товарищу по команде Даниэле Беннати. Победу на 3-м этапе разыграл отрыв из четырёх человек, опередивших пелотон на полторы минуты. На последнем подъёме за 12 километров до финиша в атаку пошёл Пабло Ластрас, которого на спуске начало добирать трио. Однако Сильвен Шаванель был явным претендентом на спринтерскую победу из этой группки, и партнёры по отрыву вскоре перестали выходить на смены. Ластрас одержал победу и захватил лидерство в общем зачёте, где сразу за ним разместились остальные гонщики его отрыва. Пелотон лопнул на последнем подъёме, и меньшая его часть, где остались почти все фавориты, выиграла у большей полторы минуты; из фаворитов среди проигравших оказался Меньшов. 

4-й этап стал первым горным, но фавориты заехали большой группой, из которой выпал Игор Антон, через день признавшийся в ошибочной подготовке к Вуэльте. За несколько километров до финиша в атаку из пелотона пошли Крис Анкер Сёренсен и Даниэль Морено, первенствовавший на подъёме высшей категории. Из отрыва предыдущего дня лучше всех в горе держался Шаванель, перехвативший лидерство в гонке. Ни разу не спринтовавший на гонке Марк Кавендиш сошёл, даже не доехав до начала последней горы. 5-й этап завершался крутым километровым подъёмом, где Морено вывез на победу Хоакима Родригеса. Фавориты разбились на группки и финишировали в пределах полуминуты от победителя. Преимущество Шаванеля в общем зачёте перед гонщиками «Катюши» сократилось до минимума. На спуске единственного категорийного подъёма незадолго до финиша 6-го этапа четверо гонщиков «Liquigas» отъехали от пелотона, за ними удержался только Ластрас. Пятёрка выиграла у преследователей 17 секунд, победу одержал Петер Саган. Однако несогласованные командные действия привели к тому, что Нибали остался без бонификации. Следующий этап завершился едва ли не первым классическим групповым спринтом, где континентальная «Skil-Shimano» сумела вывезти на победу Марселя Киттеля. За 100 метров до финиша Тайлер Фаррар поперечным смещением вызвал массовый завал, где пострадали многие фавориты общего зачёта.

8-й этап своим финишным крутяком напоминал 5-й, поэтому «Катюша» возглавляла пелотон практически до конца. В начале подъёма попытался протянуть Микеле Скарпони, в итоге он стал 2-м, ожидаемо уступив Родригесу, привезшего фаворитам до полуминуты. 9-й этап должен был стать самым серьёзным горным испытанием первой половины гонки. В середине финишного подъёма на 12-процентном участке в атаку пошёл Скарпони, однако в итоге он проиграл больше других фаворитов, приехав вместе с Антоном через 1 минуту 50 секунд после победителя. На последних километрах лидирующую группу развозили Брэдли Уиггинс и его грегари Кристофер Фрум, за которыми удержались 4 человека. На финише выиграл Дэниэл Мартин, ставший 2-м Бауке Моллема возглавил общий зачёт, опережая на 1 секунду Родригеса. Испанец не сумел зацепиться за несколько групп и связок впереди, и заехал на финиш с 50-секундным отставанием на колесе у Морено, давно отставшего от пелотона. Меньшов проиграл всего 12 секунд, но Хуан Хосе Кобо уехал от него, что вызвало вопрос о приоритетах «Geox-TMC» в общем зачёте.

К этому моменту наверху общего зачёта сохранялась большая плотность результатов, и единственная разделка перемешала его. Уверенную победу на этапе одержал Тони Мартин; финишировавший 2-м с минутным отставанием Фрум поднялся с 14-го места на вершину общего зачёта. Уиггинс показал 3-й результат, провалив последнюю треть этапа, и стал также 3-м в генеральной классификации. Между гонщиками «Sky» в общем зачёте разместился Фуглсанг; Нибали и Фредрик Кессьякофф также отставали от Фрума меньше чем на 35 секунд. Державшийся до этого 5-м переломанный Юрген ван ден Брук вместо ожидаемого успеха проиграл почти 4 минуты, и стал проигрывать Фруму 2:21. Меньшову также неожиданно не удалось приблизиться к лидерам, он расположился в общем зачёте сразу за бельгийцем, 13-м. 14-м с тремя с половиной минутами отставания от лидера стал Родригес, прогнозируемо уступивший победителю 5:24. На минуту лучше него проехал Скарпони, больше 6 минуту Тони Мартину уступил его однофамилец Дэниэл; в генеральной классификации они оба откатились в третий десяток с более чем 4-минутным отставанием.

После дня отдыха гонщиков ждал ещё один горный этап. Более 20 человек отобрались в отрыв, на середине финишного подъёма из него уехал к очередной победе Давид Монкутье, 3 последних года выигрывавший титул горного короля Вуэльты. Через 3 минуты приехал пелотон, на полминуты от которого отстал отвал с Фрумом и Фуглсангом. Плоский 12-й этап увенчал победой в групповом спринте Саган. На финише пелотон разорвался из-за поворотов на последних километрах, генеральщики проиграли друг другу до 20 секунд. Главные подъёмы 13-го этапа располагались в середине маршрута, и пелотон отпустил в отрыв почти 3 десятка спортсменов, включая ряд гонщиков с 4-минутным отставанием от лидеров общего зачёта. Отрыв выиграл у преследователей полторы минуты, лучше всех спринтовал Микаэль Альбасини.

14-й этап, первый в связке двух самых тяжёлых на Вуэльте, выиграл гонщик из отрыва, Рейн Таарамяэ. Ехавший вместе с ним Давид де ла Фуэнте был вынужден оттянуться назад, чтобы отвезти Кобо из группы лидеров пелотона, где в итоге остались всего 5 человек: Фрум, Уиггинс, Меньшов, Моллема и Ваут Пулс. Они проиграли 20 секунд Кобо и 45 победителю; Кессьякофф, Нибали и Родригес отстали от эстонца на 2 минуты. Проигравший накануне победителю 20 минут Скарпони до финиша не добрался. 15-й королевский этап включал 6-километровый кусок со средним градиентом за 13% процентов на заключительном подъёме Англиру. Кобо уехал в начале этого участка и привёз преследователям от 48 секунд. Ближе всего к нему ехали четверо из вчерашний пятёрки, исключая Моллема; за 3 километра до финиша вывалился Уиггинс. Полторы минуты победителю уступили Родригес, Моллема и Максим Монфор, ещё минуту Нибали. Маунтинбайкер Кессьякофф приехал вместе со спринтерами. После ключевых этапов Кобо возглавил общий зачёт; 20 секунд проигрывал Фрум, 46 — Уиггинс, полторы минуты — Моллема, две с половиной — Монфор.

После дня отдыха гонщиков ждал редкий этап без категорийных подъёмов, однако организаторы испортили спринтерам праздник. За 300 метров до финиша располагался въезд на круговой перекрёсток: гонщики должны были ехать налево, а машины сопровождения — направо. Лидировавший в тот момент последний раскатчик Беннати Роберт Вагнер поехал направо, остальные последовали его примеру или после торможения всё же поехали в правильном направлении. Ехавший по левому краю Хуан Хосе Аэдо на ручки не нажимал, вырвался на финишную прямую в одиночку и стал первым аргентинцем, победившем на этапе Гранд Тура. Главный фаворит следующего этапа Родригес попал в завал за 12 километров до финиша на широкой разметке, и приехал с повреждёнными рукой и спиной через 11 минут после победителя. 17-й этап заканчивался крутым 6-километровым подъёмом со средним градиентом на последнем километре почти 15%. На середине подъёма Меньшов раскатывал группу лидеров; Кобо пошёл в атаку за километр до конца, за ним удержался лишь Фрум. Вскоре уроженец Кении контратаковал и уехал, казалось, навсегда. Однако за 100 метров до финиша лидер Вуэльты обогнал его, и лишь за 30 метров до финиша британец вышел вперёд окончательно. В общем зачёте Фрум сократил отставание от Кобо до 13 секунд, Моллема подтянулся к третьему месту Уиггинса на расстояние 24 секунд.

Два следующих этапа, горных с плоским финишем, прогнозируемо выиграли гонщики из отрывов. На 18-м Кристоф Вандевалле выстрелил из большого отрыва за 3 километра до финиша, севший ему на колесо Франческо Гавацци без проблем обошёл уставшего соперника в спринте. На следующий день Вуэльта после 33-летнего перерыва возвращалась в Басконию, и половина отрыва из четырёх человек представляла местную «Euskaltel-Euskadi». Одним из них оказался проваливший борьбу за общий зачёт Антон, искупивший вину перед болельщиками этапной победой у них на глазах. На последнем подъёме за 15 километров до финиша пытался уехать Фрум, но Кобо не отпустил его. 20-й этап после горного начала завершался 50-километровой равниной, и многие спринтеры сумели доехать до финиша в пелотоне. Самым быстрым из них оказался Беннати, несколько раз остававшийся в шаге от этапной победы. Короткий последний этап завершился групповым спринтом, где третью победу одержал Саган.

Победу в общем зачёте одержал Хуан Хосе Кобо, сохранивший преимущество в 13 секунд. До этого лучшим результатом испанца в супермногодневках было десятое место на Вуэльте 2009, а в 2010—2011 годах он и вовсе пропал из внимания велолюбителей. Целенаправленная подготовка к испанскому Гранд Туру подтвердила свою успешность 3-м местом на Вуэльте Бургоса, завершившейся за неделю до старта главной гонки. Кобо вошёл в пятёрку лучших и в двух других главных зачётах, что позволило ему первенствовать в комбинированной классификации. Его команда «Geox-TMC», даже не имевшая лицензии ProTour, сумела не только привести своего гонщика к итоговой победе, но и выиграть командный зачёт. Причём Карлос Састре зачастую не попадал в тройку лучших своей команды на горных этапах. Лучшим результатом Криса Фрума на Гранд Турах было 36-е место на Джиро д'Италия 2009, а его главным достижением было второе место в гонке с раздельным стартом чемпионата Великобритании, где его опередил Уиггинс. Сам Брэдли Уиггинс выступать на Вуэльте не собирался, однако сломанная на первой неделе Тур де Франс ключица заставила изменить планы. Прежде олимпийский чемпион никогда не соревновался в это время сезона. Специалисты отмечали, что Фрум мог выиграть Вуэльту, если бы не работал в горах на своего капитана. В горном зачёте Давид Монкутье всего на 7 очков опередил Маттео Монтагути, выиграв классификацию в четвёртый раз подряд. Основные очки оба набирали, уезжая в отрывы, и выиграли на двоих лишь один этап. В спринтерском зачёте плотность результатов была очень высока, перед последним этапом равное количество очков имели Хоаким Родригес и Бауке Моллема. Лишь молодой нидерландец сумел набрать очки в мадридском финише, что позволило ему подсластить зелёной майкой место в шаге от подиума общего зачёта.

Результаты этапов

Владение майками

Итоговое положение

Командная классификация

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Вуэльта Испании 2011 на cyclingnews.com
 Страницы истории: Vuelta a Espana-2011

Вуэльта Испании
Спорт в Испании в 2011 году
Август 2011 года
Сентябрь 2011 года